Il doppio del torneo di tennis McDonald's Burnie International 2007, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Nathan Healey e Robert Smeets che hanno battuto in finale Rameez Junaid e Joseph Sirianni 7-68, 6-4.

Teste di serie 

 Nathan Healey /  Robert Smeets (Campioni)
 Carsten Ball /  Adam Feeney (semifinali)

 Rameez Junaid /  Joseph Sirianni (finale)
 Niko Karagiannis /  Vasilīs Mazarakīs (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

McDonald's Burnie International 2007